Автодорога Р-42 — автомобильная дорога регионального значения на территории Украины.

Проходит по территории Полтавской области.

Соединяет крупные города Полтавской области — Лубны и Миргород, а также обеспечивает доступ к общей дорожной сети большому количеству населённых пунктов сельского типа, в том числе, Великие Сорочинцы — родного села Н. В. Гоголя, а также посёлку городского типа Опишня. В конце маршрута примыкает к национальной автодороге Н-12.

Общая длина 
Общая длина автотрассы : Лубны — Миргород — Опошня — Н-12 составляет 121,9 км.

Маршрут 
Маршрутная карта автодороги :

Примечания

Ссылки